Anschlagketten sind tragende Elemente, die in der Hebetechnik eingesetzt werden, um schwere Lasten zu heben oder zu transportieren. Sie bestehen aus gleichmäßigen, kettengliedförmigen Elementen und werden in der Regel aus hochwertigem Stahl gefertigt. Anschlagketten gibt es in verschiedenen Größen und Tragfähigkeiten, so dass sie an unterschiedliche Lasten und Anforderungen angepasst werden können. Anschlagketten werden häufig in der Industrie, im Handwerk oder auf Baustellen eingesetzt. Sie sind vielseitig einsetzbar und kommen bei Arbeiten wie beispielsweise der Montage von Stahlträgern, beim Transport von Maschinen oder auch beim Heben von Lasten im Schiffbau zum Einsatz. Anschlagketten können entweder manuell oder mit einem Kran bedient werden.

Es gibt verschiedene Arten von Anschlagketten, die je nach Anforderung und Einsatzgebiet ausgewählt werden können. Hierzu zählen beispielsweise Einfach-, Zweifach- und Dreifachketten oder auch Lastketten mit besonderen Eigenschaften wie höherer Festigkeit oder besonderer Oberflächenbehandlung.

Bei der Verwendung von Anschlagketten ist es wichtig, auf eine sachgerechte Handhabung und regelmäßige Wartung zu achten, um die Sicherheit beim Heben von Lasten zu gewährleisten. So müssen beispielsweise die Tragfähigkeiten der Ketten und deren Anschlagpunkte auf die Last abgestimmt sein und dürfen nicht überschritten werden. Auch eine regelmäßige Inspektion der Ketten und Anschlagmittel ist erforderlich, um mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.

In vielen Ländern gibt es spezielle Vorschriften und Normen, die die Verwendung von Anschlagketten regeln und die Anforderungen an ihre Herstellung, Prüfung und Verwendung festlegen.

Prüfung und Wartung 
Kettengehänge sind wichtige Bauteile in der Hebe- und Fördertechnik. Um die Sicherheit im Umgang mit diesen Bauteilen zu gewährleisten, müssen sie regelmäßig von einem Sachkundigen geprüft werden. Diese Prüfungen müssen mindestens einmal im Jahr erfolgen, je nach Einsatzbedingungen können aber auch kürzere Prüfabstände notwendig sein.

Besonders wichtig ist die Prüfung auf Rissfreiheit, die spätestens alle drei Jahre durchgeführt werden muss. Hierbei ist eine elektromagnetische Rissprüfung einer Probebelastung vorzuziehen. So können mögliche Risse im Kettengehänge frühzeitig erkannt und behoben werden.

Auch nach besonderen Vorkommnissen, die die Tragfähigkeit beeinflussen können, sollten Kettengehänge einer Prüfung unterzogen werden. Hierzu zählen beispielsweise Stürze, Kollisionen oder Überlastungen.

Im Rahmen der Prüfung sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Zunächst erfolgt eine Sichtprüfung, bei der äußere Fehler wie verbogene Kettenglieder oder Kerben festgestellt werden. Auch der Zustand der Bauteile sowie der bestimmungsgemäße Zusammenbau und die Vollständigkeit und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen müssen geprüft werden.

Des Weiteren wird der Verschleiß des Durchmessers geprüft. Auch eine plastische Längung aufgrund von Überlastung muss erkannt werden. Eine Prüfung der Teilungsverlängerung durch Nenndickenverschleiß ist ebenfalls wichtig. Dies kann leicht durch eine Kettenprüflehre erfolgen.

Insgesamt sind regelmäßige Prüfungen von Kettengehängen unerlässlich, um die Sicherheit bei der Nutzung von Hebe- und Fördertechnik zu gewährleisten.

Dokumentation einer Kettenkartei 
Die Eintragungen in die Kettenkartei geben Aufschluss über fortlaufende Überwachungsmaßnahmen des Anwenders während des Gebrauchs von Anschlagketten. Für den Anwender ist dies als Nachweis gegenüber der Gewerbeaufsicht/Berufsgenossenschaft dringend erforderlich, um die Einhaltung von Arbeitsschutz/Unfallverhütungsmaßnahmen (EU-Maschinenrichtlinien) aufzuzeigen.

Einzelnachweise 

__KEIN_NEUER_ABSCHNITTSLINK__

Anschlagmittel